Das Bausch & Lomb Championships 1992 war ein Damen-Tennisturnier auf Amelia Island. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 6. bis 12. April 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Fernandina Beach